Catherine Murphy peut désigner :
Catherine Murphy (1946-), artiste américaine.
Catherine Murphy (1953-), femme politique irlandaise.
Catherine J. Murphy (1964-), chimiste américaine.
Cathy Murphy (1967-), actrice britannique.
Catherine Murphy (1975-), athlète britannique.